Ниже представлен список всех призёров летних Европейских игр 2015 года, проходивших в столице Азербайджана — Баку с 12 по 28 июня 2015 года. В соревнованиях принимали участие 5898 спортсменов из 50 стран, которые разыгрывали 253 комплекта медалей в 30 видах спорта.


Акробатика

Аэробика

Бадминтон

Баскетбол 3×3

Бокс

Мужчины

Женщины

Борьба

Греко-римская борьба

Вольная борьба

Мужчины

Женщины

Велоспорт

Шоссейные гонки

Маунтинбайк

BMX

Водное поло

Волейбол

Волейбол

Пляжный волейбол

Карате

Триатлон

Примечания 

Европейские игры 2015